Магејсито има више значења:

 Магејсито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Магејсито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику